Кубок Европы по баскетболу УЛЕБ 2010/2011 (или Еврокубок, ) — девятый розыгрыш второго по значимости международного клубного турнира среди профессиональных мужских команд. Он начался с матчей квалификационного раунда 29 сентября 2010 года и завершился «Финалом четырех» 16-17 апреля в 2011 году в Турине. В финальном матче российский УНИКС победил испанский клуб «Кахасоль».

Команды

Квалификационный раунд 
Квалификационный раунд состоит из одного кубкового раунда по схеме «матч дома — матч на выезде».

Команды, победившие в квалификационном раунде, проходят в групповой этап.

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа Еврокубка сезона-2010/11 состоится 14 октября в Барселоне в 11:00 по местному времени. В основой части турнира сыграют 32 команды. Регулярный сезон стартует 16 ноября, а закончится 21 декабря.

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Второй этап

Четвертьфинал

Финал четырёх

Состав УНИКСА

Награды

Самый ценный игрок 
 MVP сезона Донтайе Дрэйпер  Цедевита Загреб
 MVP финала четырёх Марко Попович  УНИКС Казань

Первая символическая сборная 
 Защитник Донтайе Дрэйпер  Цедевита Загреб
 Защитник Терелл Лайдэй  УНИКС Казань
 Форвард Тарик Кирксэй  Кахасоль Севилья
 Форвард Девин Смит  Бенеттон Тревизо
 Центровой Мачей Лампе  УНИКС Казань

Вторая символическая сборная 
 Защитник Брэйси Райт  Цедевита Загреб
 Защитник Дуэйн Андерсон  Гёттинген
 Форвард Келли МакКарти  УНИКС Казань
 Форвард Ник Канер-Медли  Эстудиантес
 Центровой Пол Дэвис  Кахасоль Севилья

Тренер сезона 
 Лучший тренер Александр Петрович  Цедевита Загреб

См. также 
  Евролига 2010/2011
  Кубок Вызова 2010/2011

Примечания

Ссылки 
 Кубок Европы
 Европейский баскетбол
 Равенство в пользу хозяев
 Тяжело живётся фавориту…
 Казанский карнавал в Тревизо

Кубок Европы по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе